Solka ist 
 der Familienname folgender Personen:
 Gunnar Solka (* 1970), deutscher Schauspieler
 Klaus Solka (* 1942), deutscher Tischtennisspieler

 der Name mehrerer Flüsse:
 Solka (Kuma), eines Nebenflusses der Kuma in Südrussland (russisch )
 Solka (Luga), eines Nebenflusses der Luga in Nordwestrussland (russisch )

 Solka (Slowakei), ein früherer Ort in der Tschechoslowakei bzw. Slowakei (deutsch Bettelsdorf, 1950 eingemeindet nach Nitrianske Pravno)
 der deutsche Name der rumänischen Stadt Solca